Adam Chełmoński (1861–1924) – polski lekarz
 Adam Chełmoński (1890–1959) – polski prawnik, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej
 Adam Chełmoński (1929–2001) – polski prawnik